«Леонид Соболев» — четырёхпалубный теплоход проекта 302 (тип «Дмитрий Фурманов»), рассчитанный на 290 пассажиров. Эксплуатируется ОАО ВодоходЪ по Волге, Волго-Балту и Неве по маршруту Санкт-Петербург – Москва.  Судно названо в память о русском советском писателе Леониде Соболеве.

История судна 
Судно под строительным номером 383 было построено на верфи VEB Elbewerften Boizenburg/Roßlau в Бойценбурге на берегу Эльбы в ГДР в 1985 году. Судно I серии является одним из 28 теплоходов проекта 302 (тип «Дмитрий Фурманов»), проект 302), немецкое обозначение - BiFa 129M (нем. Binnenfahrgastschiff), пассажирское каботажное судно 129 метров, явившегося усовершенствованием проекта 301 (тип «Владимир Ильич»). 

Приписан к ГП «Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР» в 1985—1994 годах, к АООТ «Судоходная компания «Волжское пароходство»» в 1994—2002 годах, к ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»» в 2002—2012 годах, с 2012 года к «В.Ф. Пассажирские перевозки».

В 2011 г. теплоход «Леонид Соболев» осуществлял круизы по маршруту Санкт-Петербург — Москва. Модернизирован и оснащён новым навигационным оборудованием. 

Капитан судна (по состоянию на 2015 год) — Парамонов Николай Александрович.

На борту 
Имеются 2 каюты класса «ЛЮКС», 10 одноместных кают, 128 двухместных одноярусных кают, 7 четырехместных двухъярусных кают все с удобствами (душ, санузел, кондиционер, холодильник, радио).

Ресторан, бар-ресторан, музыкальный салон-бар, малый бар, конференц-зал, солярий на солнечной палубе, сауна на нижней палубе и медицинский пункт на главной палубе, сувенирный киоск, гладильная комната.

Примечания

Ссылки 
 Страница компании Водоходъ
 Теплоход Леонид Соболев
 Страница компании Водоходъ

Теплоходы
Речные пассажирские суда дальнего плавания
Суда СССР
Суда России
Появились в 1985 году в СССР
Суда по алфавиту
Судоходство на Волге